Troglodyt (z řec. τρωγλοδύτης troglodytés, tj. přebývající v díře) může  znamenat:

 Troglodyt (člověk), Homo troglodytes, domnělý jeskynní člověk
 Troglodyté, mytické plemeno, žijící podle starověkých spisovatelů na Blízkém východě 

v zoologii
 Pan troglodytes, šimpanz
 Troglodytidae, střízlíkovití
 Troglodytes troglodytes, střízlík obecný
 Hadogenes troglodytes, štír nejdelší
 Troglodytes gorilla, zastaralý taxonomický název gorily západní (Gorilla gorilla)

 v kultuře
 Troglodites, fiktivní národ v Montesquieuových "Perských listech"
 Troglodyt (skupina)
 Fiktivní hominidi v různých hrách, sci-fi a podobně

Externí odkazy